Мамо́нов — русская фамилия и происходящий от неё топоним.

Известные носители 
 Мамонов, Александр Александрович (1914—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мамонов, Алексей Игоревич (род. 1993) — российский футболист.
 Мамонов, Анатолий Михайлович (1937—2004) — советский директор Старооскольского завода автотракторного электрооборудования.
 Мамонов, Антон Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.
 Мамонов, Богдан Кириллович (род. 1964) — российский художник, иллюстратор и художественный критик, куратор.
 
 Мамонов, Владимир Фёдорович (1945—2001) — доктор исторических наук, профессор.
 Мамонов, Денис Николаевич (род. 1981) — казахстанский футболист, тренер.
 Мамонов, Дмитрий Николаевич (род. 1978) — казахстанский футболист.
 
 Мамонов, Митрофан Мамонович (1913—1996) — советский партийный деятель. Герой Социалистического Труда.
 Мамонов, Михаил Иванович (1917—2002) — Герой Социалистического Труда.
 
 Мамонов, Пётр Николаевич (1951—2021) — российский музыкант, актёр, лидер группы «Звуки Му».
 
 Мамонов, Степан Кириллович (1901—1974) — советский генерал-лейтенант.
 Мамонов, Фёдор Антонович (1907—1985) — советский партийный и государственный деятель.
 Мамонов, Юрий Васильевич (1958—2022) — депутат Государственной думы России третьего созыва.

Двойная фамилия 
 Дмитриев-Мамонов, Александр Матвеевич (1758—1803) — русский граф.
 Дмитриев-Мамонов, Матвей Александрович (1790—1863) — русский граф.
 Дмитриев-Мамонов, Эммануил Александрович (1824—1884) — русский художник-портретист, график и искусствовед, славянофильский публицист.



Топоним 
 Мамонов — посёлок в Почепском районе Брянской области.

См. также 
 Мамон
 
 
 Мамончиха
 Мамоновский театр
 Мамоновский метеорит
 Мамоновский переулок